

Patronyme 
A.J. Applegate (1989-), actrice pornographique américaine ;
Christina Applegate (1971-), actrice américaine ;
Katherine Alice Applegate (1956-), auteur américain ;
Royce D. Applegate (1939-2003), acteur américain ;
Colleen Marie Applegate (1963-1984), actrice américaine.

Toponyme

États-Unis 
 Applegate (Californie)
 Applegate, une rivière de Californie
Homonymie
Homonymie de patronyme